Reset kan avse:

 Reset (datasystem) – för återställning efter låsning eller feltillstånd
 Reset (häst) – australiskfött engelskt fullblod
 Reset (musikgrupp) – en kanadensisk grupp
 Reset (tidning) – om dator- och TV spel